Jan (Iwanow), biskup kirowski
 Jan (Iwanow), metropolita warneński